Джохар Далбекович Эскиев (; род. 15 мая 1997 года, Грозный, Алды, Чеченская Республика, Россия) — российский боец смешанных единоборств, представитель наилегчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне, начиная с 2017 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA, а также по выступлениям в лигах NFC, EFC, BFC.

Спортивные достижения 
 Чемпионат мира по грэплингу UWW — ;
 Многократный чемпион Чеченской Республики по ММА и грэпплингу — ;
 Чемпион России и СКФО по грэпплингу — ;
 Чемпион СКФО и России по Mix Combat — .

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|9-3
| Лазизхон Узбеков
|Решением (единогласным)
|NFC 46 - Naiza Fighter Championship 46
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Алматы, Казахстан
|
|-
|Поражение
|align=center|8-3
| Идирис Алиби
|Нокаутом (удар коленом)
|NFC 38 - Naiza Fighter Championship 38
|
|align="center"|1
|align="center"|4:53
|Нур-Султан, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Аслан Утегалиев
|Решением (единогласным)
|Naiza Fighting Championship 36
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Алматы, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Метан Диканов
|Решением (единогласным)
|NFC 33 Naiza Fighter Championship 33
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Алматы, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Хизри Абдулаев
|Сабмишном (удушение)
|EFC Eagle Fighting Championship: Selection 2
|
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|Каспийск, Дагестан
|
|-
|Поражение
|align=center|5-2
| Мавлид Мурадов
|Решением (единогласным)
|ACA YE 14 ACA Young Eagles
|
|align="center"|1
|align="center"|2:30
|Толстой-Юрт, Чеченская Республика
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Иван Семенюк
|Решением (единогласным)
|BFC 59 Belarusian Fighting Championship
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Минск, Белоруссия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Аийом Хабиров
|Решением (единогласным)
|BYE 11 Berkut Young Eagles
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Новороссийск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Замудин Урусов
|Сабмишном (удушение сзади)
|BYE 8 Grand-Prix Berkut Finals
|
|align="center"|1
|align="center"|4:02
|Грозный, Чеченская Республика
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Шахпур Салаев 
|Техническим нокаутом (удары)
|BYE 1 2018 Berkut Young Eagles Grand Prix: Opening Round
|
|align="center"|1
|align="center"|1:23
|Толстой-Юрт, Чеченская Республика
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
| Рашид Гамзатов
|Решением (раздельным)
|Berkut Fighting Championship 2017 Golden Eagle Grand Prix: Final
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Чеченская Республика
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Батыхан Байсуев
|Сабмишном (удушение треугольником)
|Berkut Fighting Championship 2017 Golden Eagle Grand Prix: Semifinals
|
|align="center"|3
|align="center"|4:30
|Грозный, Чеченская Республика
|.
|}

Ссылки 
 Профиль Джохара Эскиева на сайте Sherdog 
 Профиль Джохара Эскиева на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Чечни